Matta är ett släkte av spindlar. Matta ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar